Пера́льта ():

Топоним 
 Перальта — муниципалитет в Испании в провинции Наварра.
 Перальта-де-Алькофеа — населённый пункт в провинции Уэска в составе автономного сообщества Арагон.
 Перальта-де-Каласанс — населённый пункт в провинции Уэска в составе автономного сообщества Арагон.
 Перальта-де-ла-Сал — коммуна в Испании, находящаяся в муниципалитете Перальта-де-Каласанс района Ла-Литера провинции Уэска автономного сообщества Арагон.

Персоналии 
 Перальта, Аманда (1939—2009) — аргентинская партизанка.
 Перальта, Арнольд (1989—2015) — гондурасский футболист.
 Перальта, Виктор (1908—1995) — аргентинский боксёр.
 Перальта, Вьелька (род. 1999) — доминиканская волейболистка.
 Перальта, Гильермо (1908—1975) — аргентинский яхтсмен.
 Перальта, Грегорио (1935—2001) — аргентинский боксёр.
 Перальта, Дэвис (род. 1948) — панамский баскетболист.
 Перальта, Карлос (род. 1994) — испанский пловец.
 Перальта, Макарио (1913—1975) — филиппинский партизан, бригадный генерал, сенатор, секретарь национальной обороны Филиппин в 1962—1965 годах.
 Перальта, Марисела (род. 1955) — доминиканская легкоатлетка.
 Перальта, Мария (род. 1977) — аргентинская легкоатлетка.
 Перальта, Орибе (род. 1984) — мексиканский футболист.
 Перальта, Орландо (1930—2010) — аргентинский баскетболист.
 Перальта, Орлин (род. 1990) — гондурасский футболист.
 Перальта, Пабло (род. 1979) — аргентинский волейболист.
 Перальта, Рафаэль (1979—2004) — сержант Корпуса морской пехоты США, кавалер Креста Военно-морских сил.
 Перальта, Сиксто (род. 1979) — аргентинский футболист.
 Перальта, Фернандо (род. 1979) — аргентинский шахматист, гроссмейстер.
 Перальта, Франсиско (1943—2020) — испанский стрелок из лука.
 Перальта, Хуан (род. 1990) — испанский трековый велогонщик.
 Перальта, Хулио (род. 1981) — чилийский теннисист.
 Перальта, Эдуардо (род. 1970) — парагвайский шахматист.
 Перальта, Эухенио (род. 1977) — парагвайский футболист.
 Перальта, Ямиль (род. 1991) — аргентинский боксёр.
 Перальта Асурдия, Альфредо (1908—1997) — президент Гватемалы в 1963—1966 годах.
 Перальта Лагос, Хосе Мария (1873—1944) — сальвадорский писатель и инженер.